Олімпі́йські ви́ди спо́рту — види спорту, які входять до програми Олімпійських ігор.

Олімпійські види спорту мають переваги над неолімпійськими з огляду на державне фінансування. Тому багато неолімпійських видів намагаються одержати прописку на Олімпіаді. Зробити це нелегко, МОК висуває досить жорсткі вимоги — вид спорту повинен бути достатньо популярним на всіх п'яти континентах, мати міжнародні федерації, що взяли б на себе управління структурою змагань, питання відбору тощо.

Окрім олімпійських видів спорту існують види спорту, визнані МОК. Крім того, деякі види спорту були вилучені з програми олімпіад. До таких видів належить регбі, гольф та інші популярні у світі види спорту. Деякі види будуть вилучені в найближчому майбутньому.

Види спорту в програмі літніх Олімпіад 

Цифри в таблиці вказують, скільки комплектів медалей розігрувалося в даному виді спорту. «Х» позначені види спорту, які не входили в офіційну програму, але змагання в них проводилися як у показових.

13 серпня 2009 року Виконавчий комітет МОК рекомендував включення в програму Олімпійських ігор 2016 року гольфу та регбі-7. У жовтні 2009 року ця пропозиція була затверджена.

Зимові види спорту 

Зимові олімпіади почали проводитися з 1924 року, але деякі зимові види спорту входили до програми літніх олімпіад, що проводилися раніше.

Види спорту, визнані МОК 
Міжнародний олімпійський комітет визнає деякі види спорту, які є кандидатами в олімпійські. До них належать

 Повітряний спорт
 Хокей з м'ячем — входив у програму Олімпійських ігор 1952 року
 Більярд
 Кулі /Boules
 Боулінг
 Бридж
 Шахи
 Крикет — входив у програму Олімпійських ігор 1900 року
 Спортивні танці
 Гольф — входив до програми Олімпійських ігор 1900 і 1904 років та включено до програми Літніх Олімпійських ігор 2016 року
 Карате
 Корфбол
 Порятунок життя /Lifesaving
 Мотоциклетний спорт
 Альпінізм і Скелелазіння
 Нетбол
 Спортивне орієнтування
 Пелота
 Поло — входило до програми Олімпійських ігор 1900, 1908, 1920, 1924 і 1936 років
 Перегони моторних човнів
 Ракетбол /Racquetball
 Катання на роликах
 Регбі входило до програми Олімпійських ігор 1900, 1908, 1920 та 1924 років та включено до програми Літніх Олімпійських ігор 2016 року
 Сквош
 Спортивний покер
 Сумо
 Серфінг
 Перетягування канату — входило до програми Олімпіад, починаючи з 1900 і закінчуюючи 1920 роком
 Підводне плавання 
 Водні лижі
 Ушу

Види спорту, виключені з олімпійської програми 
 Водні лижі (1972)
 Гольф (1900, 1904)
 Перегони на катерах (1908)
 Же-де-пом () (1908)
 Крикет (1900)
 Крокет (1900)
 Лакрос (1904, 1908)
 Баскська пелота (1900)
 Перетягування канату (1900, 1904, 1908, 1912, 1920)
 Поло або Човган (національна гра) (1900, 1908, 1920, 1924, 1936)
 Ракетки (1908)
 Регбі (1900, 1908, 1920, 1924) — включено до програми Літніх Олімпійських ігор 2016
 Рок (1904)
 Хокей на роликах (1992)

Олімпійські види спорту, визнані в Україні 
В Україні діють Кваліфікаційні норми та вимоги Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту (2014), згідно з якими визнано 52 олімпійських видів спорту, а саме :

Літні олімпійські види спорту
 Бадмінтон  
 Баскетбол  
 Бейсбол 
 Бокс 
 Боротьба вільна, боротьба греко-римська  
 Важка атлетика 
 Велосипедний спорт  
 Веслування академічне  
 Веслування на байдарках і каное  
 Веслувальний слалом  
 Вітрильний спорт 
 Водне поло 
 Волейбол 
 Волейбол пляжний  
 Гандбол  
 Гімнастика спортивна  
 Гімнастика художня  
 Гольф 
 Дзюдо 
 Кінний спорт  
 Легка атлетика  
 Плавання  
 Плавання синхронне  
 Регбі 
 Скелелазіння 
 Софтбол  
 Стрибки у воду  
 Стрибки на батуті  
 Стрільба з лука  
 Стрільба кульова  
 Стрільба стендова  
 Сучасне п'ятиборство  
 Теніс 
 Теніс настільний  
 Триатлон  
 Тхеквондо (ВТФ)  
 Фехтування 
 Футбол 
 Хокей на траві

Зимові олімпійські види спорту
 Біатлон 
 Бобслей 
 Гірськолижний спорт 
 Ковзанярський спорт
 Лижне двоборство
 Лижні перегони
 Санний спорт
 Сноубординг
 Стрибки на лижах з трампліна 
 Фігурне катання на ковзанах 
 Фристайл
 Хокей з шайбою 
 Шорт-трек

Примітки

Посилання 
Асоціація зимових олімпійських міжнародних федерацій  // ВУЕ
Асоціація літніх олімпійських міжнародних федерацій  // ВУЕ

Види спорту